Gualta kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Gualta (kommunhuvudort), Katalonien, Província de Girona, 
 Gualta (kommun), Katalonien, Província de Girona, 

Robotskapade Spanienförgreningar